Inti (moneda), moneda peruana.
 Inti, déu del sol.
 Inti, principal company del mahdi almohade.